A kambodzsai labdarúgó-válogatott Kambodzsa nemzeti csapata, amelyet a kambodzsai labdarúgó-szövetség (Angolul: Cambodian Football Federation) irányít.

A válogatott 1970-től 1975-ig tartó időszakban a Khmer Köztársaság csapata volt. Ekkor étre el legnagyobb sikerét, amikor is 4. helyen végzett az 1972-es Ázsia-Kupán. Manapság a világ leggyengébb válogatottjai közé tartozik, olyannyira, hogy a legutóbbi 2006-os világbajnokság selejtezőiben el se indult.

A kambodzsai csapat eddig valaha volt legjobb játékosa Hok Jet Sochetra volt, akit pályafutása során az egyik legjobb csatárnak tartott Délkelet-Ázsiában.

Világbajnoki szereplés

Ázsia-kupa-szereplés

Szövetségi kapitányok

További információk 
 Kambodzsa a FIFA.com-on  
 Kambodzsa mérkőzéseinek eredményei az rsssf.com-on 
 Kambodzsa  mérkőzéseinek eredményei az EloRatings.net-en 
 Kambodzsa  a national-football-teams.com-on

Jegyzetek 

Ázsiai labdarúgó-válogatottak
Labdarugovalogatott